Das Saudi PSA Women’s Squash Masters 2018 fand vom 7. bis 12. Januar 2018 in Riad, Saudi-Arabien, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA World Series.

Das Finale gewann die topgesetzte Nour El Sherbini, die Raneem El Weleily mit 11:7, 11:8 und 13:11 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nada Abo Alnaja einen Startplatz im Hauptfeld. Abo Alnaja war die erste Spielerin aus Saudi-Arabien, die auf der World Tour der Damen ein Spiel bestritt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 165.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Saudi-Arabien
Sportveranstaltung in Riad